Янва́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Январская улица — улица в Апрелевке Московской области
 Январская улица — улица в Биробиджане
 Январская улица — улица в Грозном
 Январская улица — улица в Казани
 Январская улица — улица в Кемерове
 Январская улица — улица в Нефтекамске республики Башкортостан
 Январская улица — улица в Новосибирске
 Январская улица — улица в Перми
 Январская улица — улица в Ростове-на-Дону
 Январская улица — улица в Тамбове
 Январская улица — улица в Чите
 Январская улица — улица в Электростали Московской области
 Январская улица — улица в Южно-Сахалинске

Украина 

 Январская улица — улица в Борисполе Киевской области
 Январская улица — улица в Броварах Киевской области
 Январская улица — улица в Горловке Донецкой области
 Январская улица — улица в Днепропетровске
 Январская улица — улица в Донецке
 Январская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Январская улица — улица в Львове
 Январская улица — улица в Мариуполе Донецкой области

См. также 

 Январский переулок